Бруштейн Ганна Абрамівна — радянська сценаристка, лавреатка Сталінської премії
 Бруштейн Надія Сергіївна — радянська балетмейстерка, народна артистка СРСР